Ляонин (на мандарински: 辽宁省; пинин: Liáoníng) e провинция в източната част на Китай. Административен център и най-голям град в провинцията е град Шънян.

Население

Източници